Cynewulf ist ein angelsächsischer männlicher Vorname

 Cynewulf, Dichter des frühen 9. Jahrhunderts
 Cynewulf von Lindisfarne, Bischof von Lindisfarne 740–780
 Cynewulf von Wessex, König von Wessex 757–786
 Cynewulf († 721), Thronrivale des König Ine von Wessex

Ähnliche Namen bzw. andere Schreibweisen sind:

 Cenwulf (auch Coenwulf), König von Mercia 796–821